

Geografia

Francia 
 Lavigny – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Lavigny – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)